Рослини Червоної книги України за природоохоронним статусом